Velika nagrada Italije 1985 je bila dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1985. Odvijala se je 8. septembra 1985.

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 51
| 1:17:59,451
| 5
| 9
|-
! 2
| 7
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 51
| + 51,635 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 12
|  Ayrton Senna
| Lotus-Renault
| 51
| + 1:00,390
| 1
| 4
|-
! 4
| 8
|  Marc Surer
| Brabham-BMW
| 51
| + 1:00,609
| 9
| 3
|-
! 5
| 28
|  Stefan Johansson
| Ferrari
| 50
| +1 krog
| 10
| 2
|-
! 6
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Renault
| 50
| +1 krog
| 6
| 1
|-
! 7
| 15
|  Patrick Tambay
| Renault
| 50
| +1 krog
| 8
|  
|-
! 8
| 3
|  Martin Brundle
| Tyrrell-Renault
| 50
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 9
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-BMW
| 50
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 10
| 25
|  Philippe Streiff
| Ligier-Renault
| 49
| +2 kroga
| 3
|  
|-
! 11
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Honda
| 47
| Motor
| 15
|  
|-
! 12
| 19
|  Teo Fabi
| Toleman-Hart
| 47
| +4 krogi
| 7
|  
|-
! 13
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 45
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Honda
| 44
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Renault
| 40
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 1
|  Niki Lauda
| McLaren-TAG
| 33
| Prenos
| 13
|  
|-
! Ods
| 22
|  Riccardo Patrese
| Alfa Romeo
| 31
| Izp. sistem
| 22
|  
|-
! Ods
| 24
|  Huub Rothengatter
| Osella-Alfa Romeo
| 26
| Motor
| 26
|  
|-
! Ods
| 9
|  Philippe Alliot
| RAM-Hart
| 19
| Turbo
| 11
|  
|-
! Ods
| 17
|  Gerhard Berger
| Arrows-BMW
| 13
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 16
|  Derek Warwick
| Renault
| 9
| Prenos
| 25
|  
|-
! Ods
| 33
|  Alan Jones
| Lola-Hart
| 6
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 23
|  Eddie Cheever
| Alfa Romeo
| 3
| Motor
| 24
|  
|-
! Ods
| 29
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Motori Moderni
| 0
| Črpalka za gorivo
| 21
|  
|-
! DNS
| 20
|  Piercarlo Ghinzani
| Toleman-Hart
| 0
| 
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Nigel Mansell 1'28.283

Formula 1 sezona 1985
1985